Goncourt se poate referi la:

 Goncourt, Haute-Marne, o comună în departamentul francez Haute-Marne
 Edmond de Goncourt (1822–1896), cunoscut mai ales ca Edmond de Goncourt, autor francez al secolului al XIX-lea, fondator al academiei omonime dedicate recompensării operelor literare în proză scrise în limba franceză
 Jules de Goncourt (1830–1870), fratele lui Edmond de Goncourt, în onoarea căruia scriitorul a fondat atât academia cât și premiul omonime
 Académie Goncourt, în română Academia Goncourt, instituție fondată de Edmond Goncourt în scopul recompensării anuale a unui scriitor de impact maxim în literatura franceză a momentului
 Prix Goncourt, sau Premiul Goncourt, prestigios premiu al limbii și literaturii franceze conferit scriitorului de limbă franceză care a publicat „cea mai bună și imaginativă operă în proză a anului”

Nume proprii